Helmuth Johannsen – allenatore di calcio tedesco
 Stian Johannsen – musicista norvegese
 Wilhelm Ludvig Johannsen – botanico, biologo e genetista danese